Ancotrema zopherum är en snäckart som beskrevs av Roth 1990. Ancotrema zopherum ingår i släktet Ancotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
zopherum